Lenoncourt steht für:

 Lenoncourt, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Lenoncourt oder Lénoncourt ist der Familienname folgender Personen:

 Henri III. de Lenoncourt († 1584), französischer Adliger und Höfling aus dem Haus Lenoncourt
 Marie Sidonia de Lenoncourt (1650–1685), französische Aristokratin und Memorialistin aus dem Haus Lenoncourt
 Philippe de Lénoncourt (1527–1592) französischer Kardinal
 Robert I. de Lenoncourt († 1532), Erzbischof von Tours; Erzbischof von Reims
 Robert II. de Lénoncourt († 1561), französischer Kardinal und Erzbischof